Да́вид Ли́мберский (; род. 6 октября 1983 года в Пльзене) — чешский футболист, защитник. Выступал за сборную Чехии.

Карьера

Клубная 
Воспитанник пльзеньской «Виктории», там же выступал бо́льшую часть профессиональной карьеры — в Гамбринус Лиге и второй лиге Чехии. Победитель второй лиги Чехии 2002/03 в составе этого клуба. Отдавался в аренду в «Модену» (Серия A) и «Тоттенхэм Хотспур» (английская Премьер-лига; не играл). Сезон 2007/08 провёл в пражской «Спарте», затем вернулся в родной клуб. В его составе стал обладателем Кубка Чехии, пятикратным чемпионом Чехии, двукратным обладателем Суперкубка Чехии.
В июне 2021 года принял решение завершить карьеру.

В сборной 
Играл за молодёжные сборные Чехии, участвовал в молодёжном чемпионате мира 2003 года, где забил 2 мяча в 3 матчах. За взрослую сборную Чехии играл с 2009 по 2016 год.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
 Спарта Прага
 Вице-чемпион Чехии: 2007/08

 Виктория Пльзень
 Чемпион Чехии (5): 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18
 Обладатель Кубка Чехии: 2009/10
 Обладатель Суперкубка Чехии (2): 2011, 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Виктории»
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии
 Профиль на официальном сайте Первой лиги

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Виктория» Пльзень
Игроки ФК «Модена»
Игроки ФК «Спарта» Прага